Tab eller tabb kan syfta på:

 Tab (tangent) – tangenten Tab på ett tangentbord
 Power Tab Editor
 V-TAB – en svensk tryckerikoncern
 Tabb – i en webbläsare, se flik (webbinterface)

Geografi
 Tab (stad i Ungern)
 Tāb Kūh
 Kūh-e Tab Tab
 Taba

Personer
 Tab Hunter
 Tabitha King Tab King
 Tab Ramos
 Michaela Tabb